Daniel Gómez puede referirse a las siguientes personas: 

 Daniel Gómez, militar argentino. 
 Daniel Gómez (n. 1948), waterpolista mexicano. 
 Daniel Alberto Gómez, político colombiano. 
 Daniel Gómez Alcón (n. 1998), futbolista español.
 Daniel Gómez Barreno (n. 1996), gimnasta ecuatoriano.  
 Daniel Gómez Íñiguez, empresario mexicano. 
 Daniel Gómez Lillo (n. 1985), documentalista español. 
 Daniel Gómez López (n. 1992), futbolista español. 
 Daniel Gómez Rinaldi (n. 1967), periodista argentino. 
 Daniel Gómez Tanamachi (n. 1990), esgrimista mexicano.